Лорі Макніл була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Лаура Гільдемейстер.

Зіна Гаррісон виграла титул, перемігши у фіналі Пем Шрайвер з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Зіна Гаррісон (переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Лорі Макніл (2-ге коло)
  Патті Фендік (1-ше коло)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)
  Розалін Феербенк (півфінал)
  Гретхен Магерс (2-ге коло)
  Джиджі Фернандес (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Newport Draw 

Virginia Slims of Newport
Тур WTA 1989
Hall of Fame Tennis Championships 1989